Валейкуны  — топоним:

Белоруссия 
 Валейкуны — деревня, Ворнянский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область
 Валейкуны — хутор, Гервятский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область